

Film

Double Revenge – cortometraggio del 1917 diretto da Allan Dwan
Double Revenge – film del 1988 diretto da Armand Mastroianni